Lavagna puede referirse a:
 Lavagna, una localidad de Génova, en Italia.
 Roberto Lavagna, un economista y político argentino.
 Marco Lavagna, un economista y político argentino.